Атагелдиев Азамат Таубалдыевич (Азамат Атагелді) — Казахстанский продюсер и медиаменеджер. Генеральный продюсер Седьмого канала. В разные годы занимался деятельностью связанной с теле-индустрией - создание анимационных и художественных сериалов для различных отечественных телеканалов. Широкую известность получил будучи постоянным членом жюри молодежного проекта Жайдарман. 1 декабря 2021 года покинул должность Генерального продюсера Седьмого канала.

Биография

Семья 
Отец - Таубалды Атагелдиев, мать - Айнагуль Атагелдиева. В семье двое детей - Азамат и Канагат.

Женат. Супруга - Арайлым, сын - Амир.

Детство и юность 
С первый по одиннадцатый класс отучился в средней школе №14 города Астаны. Высшее образование получил в КазАТУ им. С. Сейфуллина.

Карьера

Деятельность на позиции генерального продюсера Седьмого канала. 
Под руководством Азамата Атагелдиева в эфире канала были реализованы ряд телевизионных проектов:

 Телесериал Тойхана
 Телесериал Устаз
 Телесериал НяняМэн
 Телесериал Көршілер
 Телесериал 12 кун
 Телесериал Өсекшілер
 Телесериал Зың-зың Күлпаш 3 сезон
 Телепрограммы Құтты қонақ
 Юмористический молодёжный проект Jaidarman CUP
 Аналог Российского КВН - проект Жайдарман

Открытость 
Помимо удачно реализованных телевизионных проектов, Азамат Атагелдиев и глава 7 канала Сергей Майборода впервые в истории отечественного телевидения обнародовали данные о просмотрах контента на YouTube. (adindex.ru)

Инциденты

Инцидент с участниками проекта "Жайдарман".  
Будучи членом жюри популярного юмористического проекта Жайдарман, Азамат часто допускал различного рода критику в адрес участников. Ситуация достигла своего апогея в финальных сериях игр. Одна из проигравших команд решила применить физическую силу против генерального продюсера телеканала. Наряду с участниками, у Азамата обострились отношения и с членом жюри - Абунасыром Сериковым, что привело к шуму вокруг проекта.  Но, по заверению Азамата, все его действия были направлены только на то, что бы популярность проекта возросла, и это один из продюсерских решений, так как ранее данный проект выходил в эфире телегиганта - Корпорации Qazaqstan. Ситуация решилась после того, как большинство участников данного проекта получили возможность работать в проектах Седьмого канала.

Интересные факты 
с 2005 года болельщик футбольного клуба Ливерпуль. Об этом заявил в одном из интервью.

Примечания

Ссылки 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Седьмой_канал_(Казахстан)#cite_note-9

https://www.oinet.kz/e/action/ShowInfo.php?classid=1&id=33467

https://24.kz/kz/zha-aly-tar/m-denie/item/416704-aly-alaj-aza-animatsiyasy

https://kaz.nur.kz/showbiz/1915866-jaidarman-sup-oiynsylary-qazylar-alqasynyn-musesine-nelikten-narazy/

https://paryz.kz/obshchestvo/5651-biz-saiasatka-aralaspai-tupoi-bolamyz-ba-sonda-esen-eleuken-zhaidarmanda-saiasi-zilder-zhonindegi-oiyn-aityp-saldy

https://tengrinews.kz/money/sedmoy-kanal-vpervyie-obnarodoval-dannyie-prosmotrah-433166/

https://inbusiness.kz/ru/news/o-biznese-lyubvi-i-predatelstve-start-seriala-arpalys-na-telekanale-atameken-business

https://old.kinostan.kz/people/view?id=15585

https://massaget.kz/zhuldyzfm/63797/

https://tengrinews.kz/news/sedmoy-kanal-pokajet-serial-agayyindyilar-448335/

https://tengrinews.kz/cinema/novyiy-serial-sozdateley-velikolepnogo-veka-pokajut-441277/

https://tengrinews.kz/show/proshel-zvezdnyiy-efir-sedmogo-kanala-radio-juldyiz-fm-421063/

https://tengrinews.kz/show/zvezdyi-sedmogo-kanala-pozdravyat-radiostantsiyu-juldyiz-fm-420643/

Продюсеры Казахстана